Jan Hadermann (componist), Belgisch componist, muziekpedagoog en dirigent
 Jan Hadermann (redacteur), voormalig hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws